Рендер-ферма — это компьютерный кластер для рендеринга компьютерной графики с помощью автономной пакетной обработки. Обычно применяется для создания визуальных эффектов в фильмах и телепередачах. 

Задача по рендерингу сложных сцен достаточно ресурсоемка. Её распараллеливание и выполнение сразу на множестве компьютеров позволяет значительно сокращать время создания видеоматериалов. Часто рендер-ферма берется в аренду для выполнения конкретных задач.

См. также 
 Серверная ферма

Примечания

Ссылки 
 Список всех удаленных рендер-ферм, RentRender

Трёхмерная графика
Системы рендеринга